Mário Duarte pode referir-se a:

Mário Ferreira Duarte (Anadia, Arcos, 7 de Abril de 1869 — Aveiro, 9 de Dezembro de 1939), um desportista e dirigente desportivo português;
Mário Duarte (1890 — 1934), um médico, ator e dramaturgo português.

Desambiguação